Djakiwzi (ukrainisch: ; russische Entsprechung: Djakowzy/Дьяковцы) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, siehe Djakiwzi (Tscherniwzi)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Lityn, siehe Djakiwzi (Lityn)